Аллсвенскан 1927/1928 () — 4-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 31 июля 1927 года и закончился 3 июня 1928 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1927/1928
Швеция
Спорт в Швеции в 1928 году
Футбол в Европе в 1928 году
Спорт в Швеции в 1927 году